Онигеновые:

 Онигеновые — порядок грибов класса Eurotiomycetes.
 Онигеновые — семейство грибов порядка Онигеновые (Onygenales).